

Geografia 
 Muonio – comune finlandese
 Muonio – fiume svedese e finlandese.

Altro 
 Muonio – in fisica è un atomo esotico
 1472 Muonio – in astronomia è un asteroide del sistema solare.